Ledizione 1939-40 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Ferencváros, che conquistò il suo 15º titolo.

Capocannoniere del torneo fu György Sárosi del Ferencváros con 23 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente

Verdetti 
 Ferencváros campione d'Ungheria 1939-40.
 Ferencvárosi FC, Hungária FC e Újpesti FC ammesse alla Coppa dell'Europa Centrale 1940.
 Taxisok, Kassai AC e Nemzeti FC retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1939
Calcio nel 1940
Campionato ungherese di calcio